

Sovrani del Regno d'Aragona
Giovanni I d'Aragona, detto anche Giovanni il Cacciatore (Perpignano, 27 dicembre 1350 – Foixà, 19 maggio 1396)
Giovanni II d'Aragona, anche detto Giovanni di Trastamara o Giovanni il grande (Medina del Campo, 29 giugno 1397 – Barcellona, 20 gennaio 1479)

Altri personaggi
Giovanni d'Aragona (1304-1334) – figlio del re Giacomo II di Aragona
Giovanni d'Aragona (1330-1358) – figlio del re Alfonso IV di Aragona
Giovanni d'Aragona (Siviglia, 30 giugno 1478 – Salamanca, 4 ottobre 1497), principe delle Asturie, cioè principe ereditario dei regni di Castiglia e di Aragona
Giovanni d'Aragona, anche detto Giovanni di Randazzo, Giovanni di Sicilia e Giovanni di Atene (1317-1348), o anche Duca Giovanni, che fu infante d'Aragona, duca di Randazzo, di Atene e di Neopatria (Neai Patriai) e reggente del regno di Trinacria dal 1342 alla morte
Giovanni d'Aragona, detto anche Giovanni di Napoli (25 giugno 1456 – Roma, 17 ottobre 1485), cardinale
Giovanni d'Aragona, conte di Ripacorsa e secondo viceré di Napoli (1507-1509)
Don Giovanni d'Aragona è inoltre la vera identità del bandito Ernani, protagonista dell'opera lirica Ernani di Giuseppe Verdi